Ippogrifo – creature leggendaria, creata da Ariosto nell'Orlando Furioso
Ippogrifi – creature dell'universo di Warcraft
Ippogrifi – creature della serie di romanzi Harry Potter